Il y a eu plusieurs Renaud dans la maison de Bar :
 Renaud  de Bar (1080-1149), comte de Bar ;
 Renaud II de Bar (1122-1170), comte de Bar ;
 Renaud de Bar (†1217), évêque de Chartres ;
 Renaud de Bar (†1316), 67 évêque de Metz.

Renaud